Клеандр (тиран) — тиран сицилийского города Гела в 505-498 до н. э.;
 Клеандр (раб) — любимец римского императора Коммода.